Basildon kan syfta på:

 Basildon (distrikt) – ett distrikt i Essex, England
 Basildon – en industristad i grevskapet Essex, England
 Basildon, Berkshire, en civil parish i West Berkshire, Storbritannien